John Fothergill (fisico) (1712-1780) – fisico inglese
 John Fothergill (mercante) (? – 1782) – mercante inglese